

Ащеріно — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Ащеріно — присілок, Ленінський міський округ, Московська область